Жене́вський автосало́н () — міжнародне автомобільне шоу, на якому автовиробники з усього світу представляють свої нові моделі. Єдиний європейський автосалон, що проходить щорічно у березні в Женеві, Швейцарія.

Уперше відбувся у 1905 році. Місце проведення — Палекспо — виставковий центр розташований неподалік від женевського аеропорту Куантран.

Статистика відвідувань

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Посилання 

 Офіційний сайт Женевського автосалону 

Автосалони
Культура Женеви